«Фиделис Андрия» — итальянский футбольный клуб из города Андрия, выступающий в Серии D, пятом по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1971 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио дели Уливи», вмещающей 10 600 зрителей. Никогда в своей истории не поднимался в Серию А, лучшим достижением клуба в Серии B стало 9-е место в сезоне 1993/94.

Известные игроки 
  Никола Аморузо
  Дарио Дайнелли
  Марко Джампаоло
  Морис Карроццьери
  Бернардо Корради
  Кристиано Лупателли
  Алессандро Пьерини
  Делио Росси
  Ацо Стойков
  Матиаж Флорьянчич

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии
ФК «Андрия»